Бояро-Лежачі — село в Україні, Путивльському районі Сумської області.
 Бояро-Лежачі — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.